El término incontinencia puede hacer referencia a:

 Incontinencia (filosofía), falta de autocontrol o continencia, usado a veces para traducir el término griego Akrasia (ἀκρασία).
 Incontinencia afectiva, estado emocional que se caracteriza por la incapacidad para controlar las manifestaciones afectivas, aunque se intente de forma consciente. La persona hace esfuerzos para no manifestar su tristeza, pero termina por estallar en sollozos o llorar sin consuelo. Se observa habitualmente en la depresión y en algunos trastornos de ansiedad. 
 Incontinencia urinaria
 Incontinencia fecal
 Incontinencia pigmentaria